Sanche est l'équivalent du prénom Sancho en espagnol et en portugais.

Sanche peut faire référence à :

Nobles et souverains

Rois de Navarre (dates de pouvoir)
 Sanche  Garcés, aussi appelé Sancho  Garcés (905-925).
 Sanche II de Navarre, aussi appelé Sancho II Garcés Abarca (970-994). Petit-fils du précédent. Il fut également comte d'Aragon de 972 à 994.
 Sanche III de Navarre, aussi appelé Sancho III Garcés, Sanche le Grand et Sancho III el Mayor (1001-1035). Petit-fils du précédent. Il fut comte d'Aragon de 1028 à 1029 et empereur des Espagnes à une date indéterminée. 
 Sanche IV de Navarre, aussi appelé Sancho IV Garcés et Sancho de Peñalen (1054-1076). Petit-fils du précédent.
 Sanche V de Navarre (1076-1094). Voir Sanche  d'Aragon. Cousin du précédent et, comme lui, petit-fils de Sanche III de Navarre.
 Sanche VI de Navarre, aussi appelé Sancho Garcés, Sanche le Sage et Sanche le Savant (1150-1194). Arrière-petit-neveu de Sanche IV de Navarre.
 Sanche VII de Navarre, aussi appelé Sanche le Fort (1194-1234). Fils du précédent.

Rois de León
 Sanche  de León, dit le Gros, roi de León de 956 à 966. Petit-fils de Sanche I de Navarre

Comtes puis rois de Castille
 Sanche  de Castille, ou Sanche  Garciez, comte de Castille et d'Alava de 995 à 1017.
 Sanche II de Castille, roi de Castille de 1065 à 1072.
 Sanche III de Castille (1133 - 1158).
 Sanche IV de Castille dit Sanche le Brave, (°1258 ou 1257 - †1295), roi de Castille et de León de 1284 à 1295.

Rois d'Aragon
 Sanche  d'Aragon ou Sancho Ramírez de Aragón (° vers 1042 –  †1094), règne sur l'Aragon à compter de 1063 et sur la Navarre (sous le nom de Sancho V) de 1076 jusqu'à sa mort.

Rois de Portugal 
 Sanche  de Portugal, dit le Laboureur, le Fondateur, le Colonisateur ou le Populaire (° 1154 ou 1153 –  †1211), deuxième roi de Portugal et roi des Algarves de 1189 à 1211
 Sanche II de Portugal, dit le Pieux (1207-1248), roi de Portugal et des Algarves de 1233 à 1248.

Rois de Majorque
 Sanche de Majorque (1277-1322), roi de Majorque, comte de Roussillon et de Cerdagne, et seigneur de Montpellier à partir de 1299.

Ducs de Vasconie (dates de pouvoir) 
 Sanche  Loup (801-816), ‘’princeps’’ des Vascons.
 Aznar Sanche (?-836), comte de Vasconie.
 Sanche II Sanche Mitarra (836-864), comte puis duc (en 851) de Vasconie, fils du précédent.
 Sanche III Garcia (920-955), comte de Gascogne, 
 Sanche IV Sanche (955-961), comte de Gascogne, 
 Sanche V Guillaume (1009-1032), comte de Gascogne, neveu du précédent.

Autres
 Sanche de Viguera, prince navarrais (mort en 1002)
 Sanche de Uncastillo, prince navarrais (mort en 1084)
 Sanche de Roussillon, comte de Provence, puis de Roussillon (mort en 1223)
 Bienheureux Sanche d'Aragon, prince aragonais (mort en 1275)
 Sanche d'Abrichecourt, l’un des membres fondateurs de l'ordre de la Jarretière en 1347

Toponyme 
 Sanche, freguesia d'Amarante, Portugal.

Patronyme 
 Guy Sanche (1934-1988), acteur québécois,

Références

Liens internes